Osoby o tym nazwisku:
 Grigorij Szostacki – radziecki wojskowy
 Symeon (Szostacki) – ukraiński biskup prawosławny